Alfred-Charles Auboin (1818-1888), faïencier français
 Jean-Charles Auboin (1731-1809), faïencier français
 Roger Auboin (1891-1974), économiste français

Voir aussi 
 Rue Auboin à Paris